Ido geiko (jap. 移動稽古) – trening technik w ruchu. Jest to forma trenowana w celu poprawy koordynacji, dynamiki, pamięci ruchowej. Polega na przemieszczaniu się w pozycjach (dachi), wykonując techniki ręczne (tsuki) i nożne (geri), bloki (uke), Teoretycznie musi to być kombinacja wykonalna. Od senseia zależy jaki zestaw technik podyktuje. Często wybiera on kombinacje z własnego doświadczenia. Cytat poniżej oddaje położenie Ido Geiko względem kihon, kata i kumite: Kihon to wyrazy, ido-geiko to zdania, kata jest jak cała książka, a rozmowa to kumite.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Kyokushin